У́лифантс (О́лифантс, Слоновая, У́лифантсрифир, , ) — река в Южной Африке, в Южно-Африканской Республике, основной исток реки Гауритс, которую образует при слиянии с рекой Гамка. Исток в Западно-Капской провинции, на границе с Восточно-Капской провинцией, к югу от хребта , восточнее города . Течёт в межгорной долине Малое Кару, расположенной между северными (Свартберге, Коуга) и южными (, ) цепями хребтов, по территории Западно-Капской провинции в западном направлении мимо Оудсхурна и сливается с рекой Гамка, которая течёт в южном направлении. Бассейн включает территорию региона Большое Кару в Восточно-Капской провинции к северу от хребта Свартберге. У истока принимает правый приток Трака (Traka River, Тракарифир, Trakarivier). У города , к западу от гор  (1854 м) принимает левый приток Камманасси (Kammanassie River, Камманассирифир), на котором находится водохранилище . Длина 185 км. На реке находится водохранилище , плотина которого построена в 1965 году. Используется для орошения.

Примечания

Литература 
 
 

Реки Западно-Капской провинции